Бернард е собствено име и фамилия, както и наименование.

Обща информация

Произход и разпространение 
Произхожда от германското име Berinhard или Bernhard, съставено от bern (или bero, „мечка“) и hard (или harti, „силен“, „смел“), т.е. означава „силен като мечка“, „силна мечка“ или „смела мечка“.

Вариантът Bernard е донесен в Англия от норманите, където замества староанглийското име Beornheard. Името Берардо (Berardo) може да е вариант на Бернардо (Bernardo), както и на Еверардо (Everardo). Не бива да се бърка с Бернвардо (Bernwardo), което е подобно, но с различна етимология.

Варианти на различните езици

Личности и наименования 
Владетели и благородници:
 Бернхард (* 720; † 787) – граф от Каролингите
 Бернар Септимански (* 795 † 14 февруари 844) – княз и водещ държавник от вестготски произход в двора на император Лудвиг Благочестиви
 Бернард (Италия) (* 797 † 818) – крал на Италия (812 – 818)
 Бернхард I (* 950 † 9 февруари 1011) от фамилята Билунги – херцог на Саксония (973 – 1011)
 Бернхард I фон Халденслебен (* ок. 970, † 1018) от фамилията Халденслебен на род Билунги – граф в Швабенгау и Нордтюринггау, от 1009 г. до смъртта си маркграф на Северната марка
 Бернхард I фон Верл (* ок. 983; † сл. 1027) – граф на Верл, 1027 г. фогт на имперския манастир в Есен
 Бернхард II (* сл. 990; † 29 юни 1059) от фамилята Билунги – херцог на Саксония (1011 – 1059)
 Бернхард II (* ок. 1010, † ок. 1070) – граф на Верл, граф във Фризия, фогт на Соест, Падерборн, Верден и Лизборн
 Бернхард II Млади († 1044/1051) от фамилията Халденслебен и Валбек на род Билунги – граф на Халденслебен и от 1018 г. маркграф на Северната марка
 Бернхард фон Суплинбург (* пр. 1043; † пр. 1069, доказан 1043 – 1062) – граф на Суплинбург и 1052 г. граф в Харцгау, Дерлингау и в Нордтюринггау (1031 – 1069), дядо на император на Лотар III
 Бернхард фон Констанц († 15 март 1088 вер. в Корвей) – средновековен ръководител (Domscholaster) на катедрално училище и публицист
 Бернхард фон Триксен или Бернхард фон Спанхайм (* пр. 1097, † 16 ноември 1147) от род Спанхайми – граф на Трухсен/Триксен/Марибор (Марбург) и също фогт на Св. Павел и Св. Ламбрехт
 Бернхард I фон Липе (* 1090, † 1158) – първи господар на господство Липе (пр. 1123 – 1158)
 Бернхард II фон Пльотцкау (* 1110; † 26 октомври 1147) – граф на Пльотцкау и кандидат за маркграф на Северната марка
 Бернхард I фон Вьолпе († сл. 1185) – граф на Вьолпе
 Бернхард I фон Шайерн († 2 март 1101; или 2 март 1102; или 2 март 1104) от фамилията Вителсбахи – от 1096 г. граф на Шайерн и катедрален фогт на Фрайзинг и на Вайенщефан и Тегернзе
 Бернхард II фон Липе (* ок. 1140 † 1224) – основател на Липе, господар на господство Липе (1168 – 1196) и господар на Реда (1191 – 1196), основател на градовете Липщат и Лемго
 Бернхард III (* 1140, † 9 февруари 1212) от род Аскани – херцог на Саксония от 1180 до 1212 г., граф на Анхалт (Аскания) и Баленщет, господар на Бернбург
 Бернхард фон Спанхайм (* 1176 или 1181, † 4 януари 1256) от род Спанхайми – един от най-значимите херцози на Каринтия (1202 – 1256)
 Бернхард I фон Попенбург-Шпигелберг (* 1185; † 1244) – граф на Попенбург-Шпигелберг в територията на река Везер
 Бернхард II фон Вьолпе (* 1176; † 28 януари 1221) – граф на графство Вьолпе
 Бернхард III фон Липе (* ок. 1194; † ок. 1265) от фамилията Липе – господар на господство Липе и Реда (1229 – 1265)
 Бернхард II фон Ратцебург († 1198) от саксонската фамилия Бадвиди – граф на Ратцебург
 Бернхард I фон Анхалт-Бернбург (* 1218; † 1287) от род Аскани – първи княз на Анхалт-Бернбург (1252 – 1287)
 Бернхард фон Харденберг (* пр. 1219; † сл. 1241) – рицар от стария долносаксонски благороднически род Харденберг, първият споменат от рода
 Бернхард II от Швидница (* ок. 1288; † 6 май 1326) – господар на Фюрстенщайн и Явор, херцог на Швидница-Явор (в Полша) (1301 – 1326)
 Бернхард I фон Лебенау († 17 април 1229) от страничния клон Лебенау на рода на Спанхаймите – граф на Лебенау (1210 – 1229) и фогт на катедралата на Залцбург и на манастирите „Св. Емерам“ и „Зееон“
 Бернхард IV фон Липе (* ок. 1230/1234 † 3 май/ 28 юни 1275) от фамилията Липе – владетел на господство Липе (1265 – 1273) и на господство Реда от 1254 г.
 Бернхард III фон Вьолпе (* 1230/1240; † 17 септември 1310) – имперски граф на Вьолпе и архиепископ на Магдебург (1279 – 1282) и Бремен (1307 – 1310)
 Бернхард II, княз на Анхалт-Бернбург (* ок. 1260, † сл. 26 декември 1323) от род Аскани – княз на Анхалт-Бернбург
 Бернхард V фон Липе (* 1277; † 1341) от Дом Липе – като Бернхард V княжески епископ на Падерборн (1321 – 1341)
 Бернхард II от Швидница (* ок. 1288; † 6 май 1326) – господар на Фюрстенщайн и Явор, херцог на Швидница-Явор (в Полша) (1301 – 1326)
 Бернхард V фон Липе (* ок. 1290; † пр. 1365) от Дом Липе – господар на Господство Реда (1344 – 1365)
 Бернхард I фон Регенщайн (* ок. 1310; † сл. 1368) – граф на Регенщайн при Бланкенбург в Харц
 Бернхард II фон Верле (* ок. 1320; † между 16 януари и 13 април 1382) – господар на Верле-Гюстров (1349 – 1347), господар на Верле-Варен (1347 – 1382) и от 1374 г. и господар на Верле-Голдберг
 Бернхард I фон Бентхайм (* ок. 1330/1331; † 30 октомври/2 ноември 1421) – от 1364 г. до смъртта си граф на Графство Бентхайм
 Бернхард фон Равенсберг († 1346) – от 1287 г. духовник, от 1315 г. в Мюнстер, от 1317 г. в Оснабрюк и от 1328 г. граф на Равенсберг, последният граф от фамилията Равенсберг-Калвелаге
 Бернхард I фон Золмс-Браунфелс († 1347/1349) – граф на Золмс в Браунфелс
 Бернхард III (Анхалт-Бернбург) († 20 август 1348) от фамилията Аскани – княз на Анхалт-Бернбург
 Бернхард IV фон Анхалт-Бернбург († сл. 28 юни 1354) от фамилията Аскани – княз на Анхалт-Бернбург (1348 – 1354)
 Бернхард I (* 1358/1364, † 11 юни 1434) от род Велфи – херцог на Брауншвайг и Люнебург (1388 – 1409), княз на Люнебург (1428 – 1434), княз на Брауншвайг-Волфенбютел (1400 – 1428), основател на Средния Дом Люнебург
 Бернхард I фон Баден (* 1364; † 5 април 1431) – маркграф на Маркграфство Баден (1372 – 1431)
 Бернхард VI фон Липе (* ок. 1366/1370; † 19 януари или 31 януари 1415) от династията Дом Липе – господар на Липе (1410 – 1415)
 Бернхард I фон Еберщайн (* 1381; † 7 февруари 1440) от швабската графска фамилия Еберщайни – граф на Еберщайн в Ной-Еберщайн при Гернсбах в Северен Шварцвалд
 Бернхард II (* ок. 1385/1392, † 16 юли 1463) от род Аскани – херцог на Саксония-Лауенбург и ерцмаршал на Свещената Римска империя (1436 – 1463)
 Бернард IV фон Регенщайн-Бланкенбург (* сл. 1393; † между 3 септември 1422 – 24 юни 1423) – граф на Регенщайн и Бланкенбург в Харц
 Бернхард V (IV) фон Регенщайн-Бланкенбург (* пр. 1422; † ок. 12 май 1458 или 25 януари 1459) – граф на Регенщайн и Бланкенбург в Харц
 Бернхард V фон Анхалт-Бернбург († 1410/24 юни 1420) от фамилията Аскани – княз на Анхалт-Бернбург (1404 – 1420)
 Бернхард II фон Золмс-Браунфелс (* ок. 1400 † 6 август 1459) – граф на Золмс-Браунфелс, господар на Браунфелс, Грайфенщайн, Мюнценберг и Хунген
 Бернхард VIII фон дер Шуленбург (* пр. 1410; † пр. 8 април 1466/ или 1470/1479) – „кнапе“ (оръженосец, носач на щит) от „Бялата линия“ на благородническия род „фон дер Шуленбург“
 Бернхард IV (V) фон Регенщайн-Бланкенбург (* 1422; † ок. 12 май 1458) – граф на Регенщайн-Бланкенбург
 Бернхард II фон Бентхайм († 28 ноември 1472/ или 1473/ или 28 ноември 1476) от рода Гьотерсвик – граф на Графство Бентхайм и господар на Щайнфурт
 Бернхард VII фон Липе (* 4 декември 1428; † 2 април 1511) от династията Дом Липе – господар на Липе (1429 – 1511), най-дълго управляващият монарх на Европа
 Бернхард II фон Баден (* 1428/1429 † 15 юли 1458) от род Церинги – управляващ маркграф на Маркграфство Баден (1453 – 1458) заедно с брат си Карл I и от 1769 г. блажен на Римокатолическата църква
 Бернхард фон Тирщайн († 13 декември 1437) – пфалцграф, граф на Тирщайн в Зизгау в кантон Санкт Гален и господар на Пфефинген в кантон Базел Ландшафт, Швейцария.
 Бернхард III фон Золмс-Браунфелс (* 1 август 1468; † 3 март 1547) – граф на Золмс-Браунфелс, господар на Мюнценберг, императорски съветник
 Бернхард II (* пр. 1452, † 9 февруари 1464) от род Велфи (Среден Дом Брауншвайг) – херцог на Херцогство Брауншвайг-Люнебург, епископ на Хилдесхайм (1452 – 1458) и княз на Люнебург (1457 – 1464)
 Бернхард III фон Еберщайн (* 1459; † 1526) от швабската графска фамилия Еберщайни – граф на Еберщайн в Ной-Еберщайн при Гернсбах в Северен Шварцвалд и президент на имперския камерен съд (1510 – 1520)
 Бернхард X фон дер Шуленбург (* 1466; † 1508) – граф от благородническия род „фон дер Шуленбург“
 Бернхард VI фон Анхалт-Бернбург († 2 февруари 1468) от род Аскани – княз на княжество Анхалт-Бернбург (1420 – 1468)
 Бернхард III фон Золмс-Браунфелс (* 1 август 1468; † 3 март 1547) – граф на Золмс-Браунфелс, господар на Мюнценберг, императорски съветник
 Бернхард фон Шаунберг († 8 април 1473) – граф на Шаунберг-Вайтенег в Горна Австрия, императорски съветник, маршал на Австрия (1447)
 Бернхард III фон Баден-Баден (* 7 октомври 1474, † 29 юни 1536) – управлява Маркграфство Баден, управлява (1515 – 1533), маркграф на Баден-Баден (1533 – 1536)
 Бернхард фон Насау-Байлщайн (* ок. 1479/1485 в Либеншайд; † 10 май 1556) – съ-граф на Насау-Байлщайн (май 1499 – май 1556) и в Либеншайд (1533 – 1556), ланддрост на Херцогство Вестфалия
 Бернхард фон дер Асебург († 8 май 1534) – благородник от род „фон дер Асебург“
 Бернхард фон Баден-Дурлах (* февруари 1517, † 20 януари 1553) от „Ернестинска линия“ на Дом Баден – маркграф на Баден-Пфорцхайм (26 септември 1552 – 20 януари 1553)
 Бернхард VIII фон Липе (* 6 декември 1527 † 15 април 1563) от фамилията Дом Липе – граф на Графство Липе (1547 – 15 април 1563)
 Бернхард VII фон Анхалт (* 17 март 1540 † 1 март 1570) от династията Аскани – княз на Анхалт-Цербст (1551 – 1570), княз на Анхалт-Пльотцкау (1553 – 1570), княз на Анхалт-Десау (1561 – 1570), княз на Анхалт-Кьотен (1562 – 1570)
 Йохан/Ханс Бернхард фон Еберщайн (* 26 юли 1545; † 11 април 1574) от швабския благороднически род Еберщайн – граф на Еберщайн и граф на Ной Еберщайн във Фрауенберг в Горна Бавария
 Бернхард (VIII) фон Анхалт (* 25 септември 1571 † 24 ноември 1596) от династията Аскани – полковник на Горносаксонския имперски окръг, убит в Турската война
 Каспар Бернхард II фон Рехберг (* 1588; † 8 ноември 1651) – благородник от швабски род „Рехберг“, имперски фрайхер на Рехберг, господар на Илерайхен (до Алтенщат на Илер в Швабия, Бавария), императорски съветник и кемерер, от 1626 г. имперски граф на Хоенрехберг (при Швебиш Гмюнд) и Айхен
 Франц Бернхард фон Турн-Валзасина (* 1592 или 26 юли 1595; † 24 октомври 1628) – граф на Турн-Валзасина и първият граф на Перну в Естония
 Бернхард Албрехт фон Лимбург-Бронкхорст-Щирум (* 28 август 1597 † 9 октомври 1637) – граф на Лимбург-Бронкхорст, господар на Щирум, Вилденборх и Фратенвеерд, домхер в Страсбург, домкюстер в Кьолн
 Бернхард фон Саксония-Ваймар (* 16 август 1604 † 18 юли 1639) от рода на Ваймерските Ернестински Ветини – херцог на Саксония-Ваймар и генерал от Тридесетгодишната война
 Каспар Бернхард I фон Рехберг-Донцдорф († 20 октомври 1605) – благородник от швабския род „Рехберг“, господар в Донцдорф в Баден-Вюртемберг, от 1601 г. имперски фрайхер фон Рехберг
 Бернхард Беро фон Рехберг (* 17 март 1607 † 9 юли 1686) – благородник от швабския род „Рехберг“, имперски фрайхер на Рехберг, господар в Донцдорф в Баден-Вюртемберг, оберст-щалмайстер и оберст-хофмайстер на Курфюрство Бавария
 Йохан Бернхард фон Липе (* 18 октомври 1613 † 10 юни 1652) – граф на Липе-Детмолд (1650 – 1652)
 Бернхард фон Зайн-Витгенщайн-Берлебург (* 8 октомври 1622; † 13 декември 1675) – граф на Зайн-Витгенщайн-Берлебург, господар на Ноймаген
 Йохан Бернхард фон дер Асебург († 15 януари 1682) – благородник от род фон дер Асебург, господар на Фалкенщайн и Майздорф, част от Фалкенщайн в Харц в Саксония-Анхалт
 Бернхард Беро III фон Рехберг (* 29 декември 1625; † 1667) от благородническия швабски род Рехберг – фрайхер на Рехберг в Хоенрехберг (при Швебиш Гмюнд) и Остерберг (в район Ной-Улм), императорски кемерер и съветник
 Бернхард фон Саксония-Йена (* 21 февруари 1638 † 3 май 1678) – първи херцог на Ернестинското херцогство Саксония-Йена в днешна Тюрингия (1672 – 1678)
 Бернхард I фон Саксония-Майнинген (* 10 септември 1649, † 27 април 1706) от рода на Ернестински Ветини – херцог на Саксония-Майнинген (1680 – 1706)
 Бернхард Хайнрих Фердинанд фон Липе-Вайсенфелд (* 22 февруари 1779 † 7 август 1857) от линията Липе-Бистерфелд на фамилията Липе – граф и господар на Липе-Вайсенфелд
 Фридрих Бернхард фон Пфалц-Биркенфелд-Гелнхаузен (* 28 май 1697 в Гелнхаузен, † 5 август 1739) от страничната линия на Вителсбахите в Пфалц – пфалцграф и херцог на Цвайбрюкен-Биркенфелд цу Гелнхаузен
 Карл Бернхард фон Саксония-Ваймар-Айзенах (* 30 май 1792 † 31 юли 1862) от Ернестинските Ветини – принц и херцог на Саксония-Ваймар-Айзенах, писател за пътувания и математик, военен, участник в Наполеоновите войни
 Бернхард II фон Саксония-Майнинген (* 17 декември 1800 † 3 декември 1882) от ернестинската линия на Ветините – генерал на пехотата на Пруската армия, херцог на Саксония-Майнинген (1803 – 1866)
 Йохан Бернхард Евстах Лудвиг Йозеф Херман Йохан Непомук Карл Антон Вилибалд Август граф фон Рехберг-Ротенльовен-Хоенрехберг (* 17 юли 1806 † 26 април 1899) от благородническия швабски род Рехберг – граф на Рехберг и Ротенльовен, в Хоенрехберг (при Швебиш Гмюнд), дипломат, императорски посланик, австрийски външен министър (21 август 1859 – 27 октомври 1864), австрийски министър президент (1859 – 1861), доживотен член на Херенхауз на австрийския имперски съвет по времето на император Франц Йосиф I
 Флоренц Бернхард фон дер Шуленбург (* 22 януари 1826 † 9 октомври 1900) – граф от род фон дер Шуленбург
 Карл Август Фердинанд Бернхард фон дер Шуленбург (* 15 февруари 1844; † 12 февруари 1929) – граф, наследствен кухненски майстер, пруски генерал-майор и правен-рицар на „Йоанитския орден“
 Бернхард III фон Саксония-Майнинген (* 1 април 1851 † 16 януари 1928) от ернестинската линия на Ветините – последен херцог на Саксония-Майнинген (1914 – 1918), филолог и генерал-фелдмаршал на Пруската армия
 Бернхард Хайнрих Карл Мартин фон Бюлов (* 3 май 1849 † 28 октомври 1929), нар. през 1905 г. Принц фон Бюлов – държавник, служил като немски секретар по въпросите на външните работи в продължение на 3 г., а след това и като райхсканцлер на Германската империя (1900 – 1909)
 Бърнард Фрайбърг (* 21 март 1889 † 4 юли 1963) – 1-ви барон Фрайбърг, сред най-известните военачалници на Нова Зеландия, по-късно и неин генерал-губернатор
 Бернхард Нидерландски (* 1911 † 2004) – принц на Нидерландия, принц на Липе-Бистерфелд, сеньор и граф на Шваленберг и Штернберг, бивш принц-консорт на Нидерландия, съпруг на Юлиана Нидерландска, бивша кралица, и баща на кралица Беатрикс

Религиозни дейци:
 Бернхард фон Хадмерслебен († 3 февруари 968) – епископ на Халберщат (923 – 968).
 Бернар от Клерво (* ок. 1091 † 20 август 1153) – френски средновековен мистик, една от основните фигури в Цистерцианския орден
 Бернхард I фон Хилдесхайм († 20 юли 1154 във Валс хаузен при Хилдесхайм) – епископ на Хилдесхайм (1130 – 1153)
 Бернхард фон Каменц (* 1230 † 12 октомври 1296) – епископ на Майсен (1293 – 1296)
 Бернхард IV фон Липе († 14 април 1247) – епископ на Падерборн (1228 – 1247)
 Бернхард фон Рор (* 1421 † 21 март 1487) – архиепископ на Залцбург (1466 – 1482) и администратор (епископ) на Виена (1482 – 1487).
 Бернардо Салвиати (* 1508 † 6 май 1568) – италиански кардинал на католическата църква и кондотиер
 Бернхард фон Валдек (* 1561 в Ландау; † 11 март 1591) – епископ на Оснабрюк (1585 – 1591)
 Бернхард Густав Адоф фон Баден-Дурлах (* 24 декември 1631 † 26 декември 1677) от рода на маркграфовете на Баден-Дурлах – генерал-майор на шведската войска, бенедиктинец, абат в манастир Фулда (1671 – 1677), абат в Кемптен (1673 – 1677), 1672 г. кардинал

Писатели:
 Джордж Бърнард Шоу (* 26 юли 1856 † 2 ноември 1950) – виден ирландски писател – драматург, есеист, театрален критик, общественик и пътешественик, носител на Нобелова награда за литература (1925)
 Бернхард Келерман (* 4 март 1879 † 17 октомври 1951) – германски белетрист, пътеписец, есеист
 Дино Будзати (* 16 октомври 1906 † 28 януари 1972) – италиански публицист, есеист, писател и талантлив художник, особено известен със сюрреалистичната си проза и своите разкази с фантастичен елемент
 Бърнард Меламъд (* 26 април 1914 † 18 март 1986) – американски писател на произведения в жанра съвременен роман
 Бърнард Луис (* 31 май 1916 † 19 май 2018) – британски и американски историк, ориенталист и османист от еврейски произход
 Бернар Моатесие (* 10 април 1925 † 16 юни 1994) – френски пътешественик ветроходец и писател на бестселъри в жанра мемоарен роман
 Бернар Ноел (* 19 ноември 1930) – френски писател, поет, литературен и художествен критик
 Томас Бернхард (* 9 февруари 1931 † 12 февруари 1989) – австрийски белетрист, поет и драматург,
 Бернардо Кучински (* 1937) – бразилски писател от полско-еврейски произход станал известен с романите си за времето от военната диктатура в Бразилия
 Бърнард Корнуел (* 23 февруари 1944) – британски писател, автор на бестселъри в жанровете исторически приключенски роман и исторически трилър, писал със съпругата си Джуди Корнуел под псевдонима Сузана Келс
 Бернхард Шлинк (* 6 юли 1944) – германски професор по право и писател
 Бернар Вербер (* 18 септември 1961) – френски научен журналист и писател, станал известен с трилогията си „Мравките“
 Бърнард Бекет (* 1967) – новозеландски автор на художествена литература за младежи.

Художници:

 Бернардо Кавалино (* 1616 † 1656) – италиански художник, представител на Неаполитанската школа по живопис в периода Барок
 Бернардо Белото (* 30 януари 1721 † 17 ноември 1780) – италиански художник на градски пейзажи и известен автор на гравюри на много европейски градове като Дрезден, Виена, Торино, Варшава
 Емил Бернар (* 28 април 1868 † 16 април 1941) – френски художник-неоимпресионист, един от теоретиците на символизма в изкуството

Музиканти:
 Бърнард Хърман (* 29 юни 1911 † 24 декември 1975) – американски композитор
 Бернард Едуардс (* 31 октомври 1952 † 18 април 1996) – америански бас китарист и музикален продуцент
 Бърнард Съмнър (* 4 януари 1956) – английски певец и китарист, известен с участието си в легендарните групи „Джой Дивижън“ и „Ню Ордър“
Актьори и режисьори:

 Бернар Блие (* 11 януари 1916 † 29 март 1989) – френски характерен киноактьор
 Дино Ризи (* 23 декември 1916 † 7 юни 2008) – италиански филмов режисьор
 Дийн Мартин, роден Дино Пол Крочети (* 7 юни 1917 † 25 декември 1995) – американски певец, танцьор, актьор и комик
 Дино Де Лаурентис (* 8 август 1919 †10 ноемрци 2010) – италиански кинопродуцент
 Бернардо Бертолучи (* 16 март 1941 † 26 ноември 2018) – италиански режисьор и сценарист
 Карлос Бърнард (* 12 октомври 1962) – американски актьор, известен с ролята си на Тони Алмейда в сериала 24
 Дино Рогич (* 1984) – хърватски филмов, театрален и телевизионен актьор родом от немския град Кьолн.

Учени:
 Бернард Ваповски (* 1450 † 21 ноември 1535) – краковски каноник, историк и картограф
 Бернхард Варениус (* 1622 † 1650) – нидерландски географ
 Бернар Жермен дьо Ласепед (* 26 декември 1756 † 6 октомври 1825) – френски зоолог и политик, работи главно в областта на ихтиологията и херпетологията
 Бернар Куртоа (* 1777 † 1838) – химик технолог и фармацевт и се занимава с производството на поташ и калиева селитра
 Бернард Болцано (* 1781 † 1848) – чешки философ, математик и теолог с италиано-австрийски произход
 Бернхард Риман (* 1826 † 1866) – известен немски математик
 Бернардо Усай (* 10 април 1887 † 21 септември 1971) – аржентински физиолог и носител на Нобелова награда за физиология или медицина (1947)
 Роже Бернар (* 10 август 1907 † 11 април 1997) – френски лингвист и специалист по български език с международна репутация
 Бернхард Гжимек (* 24 април 1909 † 13 март 1987) – германски ветеринарен лекар, зоолог, писател анималист, телевизионен водещ и филмов продуцент
 Бернард Кац (* 26 март 1911 † 20 април 2003) – немско-австралийски биофизик и неврофизиолог
 Бернард Рубин Барелсон (* 2 юни 1912 † 25 септември 1979) – американски учен в областта на бихейвиоризма, социолог, демограф и политолог, известен с работата си свързана с масмедиите и комуникациите
 Джеф Бернард (* 12 септември 1943 † 24 февруари 2010) – австрийски семиотик, професор в Института за социо-семиотични изследвания във Виена
 Бернар Лепти (* 28 август 1948 † 31 март 1996) – френски историк, чиито изследвания са в областта на социалната история на френския град през XVIII-XIX век
 Бернар Биго (25 януари 1950) – френски академик и експерт
 Бърнард Харис (* 26 юни 1956) – американски лекар и астронавт на НАСА, участник в два космически полета, първият афроамериканец осъществил космическа разходка

Спортисти:
 Дино Баларин (* 23 септември 1923 † 4 май 1949) е италиански футболист, вратар
 Бернар Коломб (* 7 октомври 1930 † 19 септември 2011) – бивш пилот от Формула 1
 Бърни Екълстоун или Бърнард Чарлз Екълстоун (* 28 октомври 1930) – британски пилот от Формула 1, собственик на тима „Брабам“ от Формула 1, бизнесмен, президент на FOM (Formula One Management) и FOA (Formula 1 Administration)
 Дино Дзоф, с прякор „Дино Национале“ (* 28 февруари 1942) – италиански футболист (вратар) и треньор – все още най-възрастният футболист станал световен шампион – на 40 г. и 4 м.
 Бернар Шаланд (* 28 юли 1951) – швейцарски футболен треньор
 Бернар Лакомб (* 15 август 1952) – френски футболист и треньор
 Бернар де Дрейвер (* 19 септември 1952) – бивш пилот от Формула 1
 Бернар Ино (* 15 ноември 1954) – френски професионален колоездач, който печели Обиколката на Франция пет пъти
 Бернардо Резенде нар. Бернардиньо (* 25 август 1959) – бразилски треньор и бивш състезател по волейбол
 Бернардо Редин (* 26 февруари 1963) – колумбийски футболист, халф
 Ерик Бернар (* 24 август 1964) – бивш френски пилот от Формула 1
 Дино Баджо (* 24 юли 1971) – италиански футболист, полузащитник
 Серхио Бернардо Алмирон (* 7 ноември 1980) – аржентински футболист, централен полузащитник, известен с подаванията си и силния си шут
 Бернар Итуа (* 7 септември 1988) – френски футболист на Литекс (Ловеч), възпитаник на школата на Оксер
 Бернардо Тенгариня (* 17 февруари 1989) – португалски професионален футболист, играещ на постовете централен защитник или дефанзивен полузащитник
 Бърнард Томич (* 21 октомври 1992) – професионален тенисист от Австралия
 Бернардо Силва (* 10 август 1994) – португалски футболист, полузащитник на Манчестър Сити и националния отбор по футбол на Португалия
Политици и общественици:

 Бернар дьо Трамле (* 1100 † 16 август 1153) – рицар-тамплиер, четвъртият по ред Велик магистър на тамплиерите (юни 1151 – август 1153)
 Лоренцо Бернардо (* 17 юли 1534 † 5 май 1592) – венециански дипломат и посланик
 Бернар Казньов (* 2 юни 1963) – френски политик, министър-председател на Франция (6 декември 2016 – 10 май 2017)
 Бернар Кушнер (* 1 ноември 1939) – френски политик, общественик, лекар
 Бернардо де ла Торе († 1545) – испански мореплавател и пътешественик-изследовател
 Бернхард Ернст фон Бюлов (* 2 август 1815 † 20 октомври 1879) – датчанин, германски дипломат, външен министър на Германската империя
 Бернхард Курциус (* 4 май 1862 † 4 април 1931) – придворен ловец в свитата на княз/цар Фердинанд I и директор на Софийския зоопарк (1896 – 1931)
 Бернхард Вайс (* 30 юли 1880 † 29 юли 1951) – доктор по право и заместник-началник на полицията в Берлин по време на Ваймарската република.
 Бърнард Монтгомъри, нар. Монти (* 17 ноември 1887 † 24 март 1976) – британски офицер, един от най-изявените съюзнически генерали по време на Втората световна война

Други личности:

 Дино Оливети (* 22 юли 1912 † 24 декември 1976) – италиански предприемач и инженер, син на италианския инженер и предприемач от еврейски произход Камило Оливети – основател на Оливети
 Бернардо Провенцано нар. „Булдозерът“ (* 31 януари 1933) – член на сициалианската мафия (Коза ностра)
 Барни Ръбъл – герой от анимационния ситком „Семейство Флинтстоун“
 Барни и Бети Хил – американска съпружеска двойка, твърдяща, че е била отвлечена от извънземни същества, в нощта на 19 срещу 20 септември 1961 г.
 Роуз и Бърнард – Роуз Надлър (родена Хендерсън) и Бърнард Надлър са периодични герои от американския сериал „Изгубени“ на телевизия ABC
Жени:
 Сара Бернар (* 1844 † 1923) – френска драматична актриса

Други:
 Сан Бернар (хижа) – швейцарска хижа, разположена в Големия Санбернарски проход в Алпите
 Палацо Бернардо – дворец в готически стил, разположен на Канал Гранде във Венеция, Италия, в района Сан Поло
 Сао Бернардо до Кампо – град в Южна Бразилия, щат Сао Пауло
 Тити на принц Бернард – вид бозайник от семейство Сакови (Pitheciidae)
 Домът на Бернарда Алба – пиеса на Федерико Гарсия Лорка
 Афера Бърнард Мейдоф – финансова пирамида в САЩ, организирана от Бърнард Мейдоф (* 29 април 1938)
 Операция „Бернхард“ – тайна германска операция за масова фалшива изработка на банкноти (фунт стерлинг и американски долар) по време на Втората световна война
 Наполеон на прохода Сан Бернар – картина на френския художник Жак-Луи Давид
 Портрет на епископ Бернардо де Роси – картина на италианския художник Лоренцо Лото от 1505 г., техника маслени бои върху дърво (54,7 х 41,3 см), изложена в зала 8 на Музей Каподимонте, Неапол

Източници 
  Bernard, на Behind the Name.com
  Bernard, на Online Etymology Dictionary

Вижте също 
 Бернардин

Мъжки имена